Giordano puede hacer referencia a:

Personas 
 Luca Giordano (1634-1795), pintor italiano.
 Umberto Giordano (1867-1948), compositor italiano.

Otros usos 
 (5148) Giordano, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.